Hesdin (municipi del Pas de Calais), municipi francès al departament del Pas de Calais (regió de Nord – Pas de Calais) 
 Hesdin-l'Abbé, municipi francès al departament del Pas de Calais 
 Cantó de Hesdin, cantó francès al districte de Montreuil (departament del Pas de Calais) 
 Nicolle Des Celliers de Hesdin, compositor francès del 
 Vieil-Hesdin -literalment el vell Hesdin- municipi francès al departament del Pas de Calais, arrasat el 1553 per les tropes imperials austríaques